Георг I (король Великої Британії)
 Георг I (король Греції)